San Liberato ima više značenja:
 San Liberato, Rieti
 San Liberato, Terni